Polzunov (englische Transkription für  Polsunow) steht für:
 Iwan Iwanowitsch Polsunow (1728–1766), Erfinder aus dem Russischen Kaiserreich
 (2771) Polzunov, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.
 Polzunov (Mondkrater)